Сайболд, Сейболд () — фамилия.

Известные носители 
  (также известен как Сокс Сайболд; 1896—1965) — американский бейсболист, игрок Главной лиги Бейсбола в составе клубов «Филадельфия Атлетикс» и «Бостон Брэйвз».
  (род. 1960) — американский детский писатель и иллюстратор.
  (1911—1971) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Грин-Бей Пэкерс» и «Чикаго Кардиналс».
  (род. 1974) — австралийский игрок в регбилиг, игрок Суперлиги в составе клуба «Лондон Бронкос» и Национальной регбийной лиги — в составе «Канберра Рэйдерс», главный тренер «Саут Сидней Рэббитоуз» (с 2018).

См. также 
 Зайбольд